Неві́-Паю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 115 км на південь від Орлеана, 16 км на північний схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 527 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1295,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Неві-Паю на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Неві-Паю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр